Auriac ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:

Auriac (Aude) im Département Aude
Auriac (Corrèze) im Département Corrèze
Auriac (Pyrénées-Atlantiques) im Département Pyrénées-Atlantiques

mit Namenszusatz:
Auriac-de-Bourzac, ehemalige Gemeinde im Département Dordogne
Auriac-du-Périgord im Département Dordogne
Auriac-Lagast im Département Aveyron
Auriac-l’Église im Département Cantal
Auriac-sur-Dropt im Département Lot-et-Garonne
Auriac-sur-Vendinelle im Département Haute-Garonne